La competizione della categoria pesi piuma (fino a 57,2 kg) di pugilato ai Giochi della XI Olimpiade si è svolta dall'11 al 15 agosto 1936 al Deutschlandhalle di Berlino.

Classifica finale

Risultati

Bibliografia

Collegamenti esterni 
 
 

 3